А́белев интеграл — интеграл от алгебраической функции вида

 

где  — любая рациональная функция от переменных  и  связанных алгебраическим уравнением

 

с целыми рациональными по  коэффициентами  Этому уравнению соответствует компактная риманова поверхность  -листно накрывающая сферу Римана, на которой  а следовательно и  рассматриваемые как функции точки поверхности  однозначны.

Примечания

Литература

См. также 

 Алгебраическая функция
 Интегральное преобразование Абеля

 

Алгебраические кривые
Абелевы многообразия
Римановы поверхности